PDB steht für:

 Partei der deutschsprachigen Belgier, siehe ProDG
 Pedro Bay Airport, Flughafen von Pedro Bay in Alaska, laut IATA-Code
 Pee Dee Belemnite, Standard für die Messung bei Isotopenuntersuchungen
 President’s Daily Brief, tägliche Information für den US-Präsidenten
 Protein Data Bank, Datenbank für Proteine und Nukleinsäuren

pdb steht für:
 .pdb, Palm Database, Dateiformat, siehe Palm OS #Datenbanken
 .pdb, Program Database, Dateiformat für Debuginformationen von Microsoft
 Python Debugger, Tool der Programmiersprache Python

Abkürzung